Sophia River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Sophia River (Mackintosh River), Nebenfluss des Mackintosh River in Tasmanien, Australien.
 Sophia River (Lunenburgh River), Nebenfluss des Lunenburgh River